Бортная — река в России, протекает в Городском округе Семёновский Нижегородской области. Устье реки находится в 17 км по правому берегу реки Южный Козленец. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки у деревни Малиновка в 18 км к северо-востоку от города Семёнов. Река течёт на северо-восток, протекает деревни Бутаки, Полом, Анниковка. Впадает в Южный Козленец у села Перелаз.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — Верхняя Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000034639
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003463
 Код бассейна — 08.01.04.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Керженца
Реки городского округа Семёновский